Ruhkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ernst Ruhkopf (1760–1821), deutscher Pädagoge
 Julie Ruhkopf (1799–1880), deutsche Gouvernante und Kinderbuchautorin
 Wilhelm Ruhkopf (* 1951), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)